Sublunar (lat. sub ‚unter‘ und luna ‚Mond‘) bezieht sich auf: 

 die irdischen Sphären nach Aristoteles, siehe Astronomie der Antike #sublunar
 Sublunarer Punkt, der Punkt der Erdoberfläche, der sich exakt unter dem Mond befindet (der Punkt, in dem der Mond im Zenit steht)
 Sublunarer Librationspunkt, der der Erde zugewandte Lagrange-Punkt L1 des Mondes

Siehe auch:
 Subsolar